Ембет Дейвиц () е американска актриса.

Биография

Филмография

Кино

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси